Bokoen kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Bokoen (ö i Marshallöarna, Maloelap), 
 Boken (ö i Marshallöarna, Arnoatollen), 
 Bokoen (ö i Marshallöarna, Rongelap), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar